Scàndia, nom clàssic d'Escandinàvia.
 Scandia (Kansas)
 Scandia (Minnesota)
 Scandia és una revista d'investigació històrica crítica, el primer número de la qual es va publicar l'any 1928